Флаг муниципального образования Красноарме́йское сельское поселение Красноармейского района Чувашской Республики Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 9 декабря 2008 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4620.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Красноармейского сельского поселения в жёлтом и красном цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В золотом поле обращённый вправо червлёный вилообразный крест, сопровождаемый справа червлёным русским шлемом, обращённым вправо».

Обоснование символики 
Флаг составлен на основании герба Красноармейского сельского поселения Красноармейского района, по правилам и соответствующим традициям вексиллологии, и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

В истории чувашского народа были предводители, которые привели своих соплеменников на новые земли, на территорию современной Чувашии. После того, как орды Батыя разрушили многие города Волжской Болгарии, те, кто не хотел покориться захватчику, стали переселяться сюда, на новую родину. Одного из них звали Уби-батор. История знает немало примеров, когда замечательные люди древности оставались в памяти людей именем своего рода или племени; так и величие рода Уби продолжает жить по сей день. У чуваш с древности существовал обрядовый праздник серен, который проводился в начале осени, как почитание предков. Исполняя песни серен, чуваши приглашали к себе в дом, на праздник, души умерших предков, угощали их пивом, национальной едой, общались с ними, говорили слова любви и уважения, а потом с песнями провожали их обратно. Древнюю чувашскую песню «Через овраги, которые не переходил Уби…» пели чуваши, где заложил новые поселения великий предводитель болгаро-чуваш Уби-батор.

Все это нашло отражение на флаге Красноармейского поселения, главными фигурами которого являются шлем великого Уби-батора и пересечение трёх дорог, как символ того, что жители села, основанного Уби, выступили в XVII веке зачинателями многих деревень и сёл Республики Чувашии.

Шлем также означает защиту и сохранение. Это — явный военный символ силы и неуязвимости, атрибут воина и героя.

Таким образом, символика флага подтверждает, что население, проживающее здесь, хранит в памяти как величайшую ценность имя воина, патриота и полководца, защищавшего наш народ и нашу свободу — храброго и великого предка — Уби-батора.

Примечания